początek – termin w dawnym prawie polskim okoliczność wyłączająca lub ograniczająca publiczną odpowiedzialność karną sprawcy.
 początek – termin w matematyce oznaczające punkt odniesienia dla geometrii otaczającej go przestrzeni

 Literatura
 Początek – powieść Andrzeja Szczypiorskiego
 Początek – powieść Dana Browna

 Muzyka
 Początek – album grupy Ha-Dwa-O!
 Początek – album grupy Sound’n’Grace
 Początek – singel Męskiego Grania 2018

 Film
 Początek (À l'origine) – francuski film dramatyczny z 2009 roku, w reżyserii Xaviera Giannoliego
 Początek (Nachalo) – radziecka komedia romantyczna z 1970 roku, w reżyserii Gleba Panfiłowa